Венцель I (, около 1337—, ) — герцог Саксен-Виттенбергский, курфюрст Саксонии.

Биография 
Венцель был сыном курфюрста Саксонии Рудольфа I от третьей жены Агнессы Линдов-Руппинской. В 1370 году умер, не имея наследников мужского пола, его старший брат Рудольфа II, и Венцель унаследовал от него титул курфюрста Саксонии.

В 1369 году скончался, не имея наследников, герцог Вильгельм II Брауншвейг-Люнебургский, и император Карл IV передал княжество Люнебург племяннику Рудольфа II Альбрехту. Герцог Магнус II Брауншвейг-Вольфенбюттельский не согласился с этим решением, и вспыхнула война за люнебургское наследство. Венцель участвовал в этой войне вместе с Альбрехтом, но неудачно. В 1376 году принял участие в выборах Венцеля Ленивого немецким королём. В делах Священной Римской империи стоял на стороне императора. 

В 1388 году Венцель неожиданно умер во время осады Целле; современники подозревали, что он был отравлен.

Семья и дети 
23 января 1376 года Венцель женился на Сесилии, дочери сеньора Падуи Франческо Старого. Их дети:
 Рудольф (до 1367—1419)
 Венцель (ум.1402)
 Эрих (умер в младенчестве)
 Анна (ум.1426), замужем за Фридрихом I Брауншвейг-Люнебургским
 Альбрехт (ум.1422)
 Маргарет, замужем за Бернхардом I Брауншвейг-Люнебургским

Примечания

Литература 
 Lorenz Friedrich Beck: «Herrschaft und Territorium des Herzöge von Sachsen-Wittenberg (1212—1422)», Potsdam 2000. ISBN 3-932981-63-4
 Heinrich Kühne: «Die Askanier», Drei Kastanien Verlag, 1999, ISBN 3-933028-14-0
 Georg Hirschfeld: Geschichte der Sächsisch-Askanischen Kurfürsten, Julius Sittenfeld /Berlin 1884

Ссылки 
 Wenzel. Kurfürst von Sachsen Wittenberg

Курфюрсты Саксонии
Аскании
Правители Европы XIV века
Герцоги Саксен-Виттенберга